Поверстное — село в Приволжском районе Ивановской области, входит в состав Новского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок торфопредприятия Яковлевского льнокомбината переименован в Поверстное.

География 
Вондога расположена в северной части Ивановской области, в лесной болотистой местности, вблизи канала Волга — Уводь.

Население

Инфраструктура 
Действовало торфопредприятие Яковлевского льнокомбината.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Приволжского района (Ивановская область)